Bukovice (Jesionik)
 Bukovice (powiat Brno)
 Bukovice (powiat Náchod)
 Bukovice (Písařov) – część gminy Písařov w powiecie Šumperk